Football Club Šengavit Jerevan (arménsky: Շենգավիթ Ֆուտբոլային Ակումբ) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Jerevan. Původní klub byl založen v roce 1990 jako FC Koškagorc-Nairi Jerevan, zanikl v roce 1993. V roce 2008 byl klub obnoven klubem Ulisses Jerevan FC jako jeho rezervní tým. V roce 2014 se rezervní tým přejmenoval na Ulisses-2, čímž jméno Šengavit zmizelo z fotbalové mapy.

Historické názvy 

 1990 – FC Koškagorc-Nairi Jerevan (Football Club Koškagorc-Nairi Jerevan)
 1991 – FC Koškagorc Jerevan (Football Club Koškagorc Jerevan)
 1992 – FC Šengavit Jerevan (Football Club Šengavit Jerevan)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1990
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014
Sport v Jerevanu